Митрополит Наум (, в миру Наум Григорьевич Шавианидзе, ; 1889, село Охомира, Кутаисская губерния — 3 марта 1969, Кутаиси) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Кутаисско-Гаэнатский.

Биография 
Родился в 1889 году в селе Охомира Кутаисской губернии (ныне Ткибульский муниципалитет края Имеретия, Грузия) в семье псаломщика.

В 1904 году окончил полный курс обучения в Кутаисском духовном училище. Был другом лингвиста академика Акакия Шанидзе. В 1908 году сдал экзамены в Кутаисскую классическую гимназию по классу преподавателя. В 1912 году определён псаломщиком Спасо-Вознесенской церкви в Цуцхвати (ныне — в Ткибульском муниципалитете Имеретии).

В 1916 году епископом Георгием (Аладашвили) рукоположён во диакона и назначен диаконом Кутаисского кафедрального собора.

В 1918 году епископом Антонием (Гиоргадзе) рукоположён в сан священника в Кока-Охомирской церкви (недалеко от Ткибули) в Кутаисской губернии). В 1921 году по совместительству работал в воскресной школе заместителем по учебной части, а также руководил свечной фабрикой, основанной при церкви.

В 1921 году активное участие принимал в выборах патриарха Грузии в Гелати. После этого он стал постоянным секретарём патриарха Грузии. 

В 1924 году перемещён на должность священника Спасской церкви в Чогнари (ныне — в краю Имеретия). С 1925 года одновременно состоял благочинным Кутаисского и Окрибского округов.

В 1929 году назначен настоятелем Кутаисской Мцвансквавильской церкви, где прослужил 11 лет. В 1940 году церковь была закрыта властями, отец Наум лишился места настоятеля.

В 1942 году был расстрелян его старший сын Шалва, 26-летний аспирант филологического факультета Тбилисского государственного университета. Вместе с ним был расстреляны 16 его друзей, в основном аспирантов Тбилисского университета, поэтому дело называлось «делом аспирантов». Отец Наум умер, не получив известия о смерти сына и до конца жизни надеясь на его возвращение. Лишь в 1988 году его младший сын Отар, профессор, директор Цхалтубского института курортологии и физиотерапии, после многочисленных запросов получил известие, что приговор был приведён в исполнение 17 октября 1942 года. 10 ноября 1988 года за недостаточностью улик Шалва был реабилитирован. 

В 1943 году католикосом-патриархом Грузии отец Наум был призван в Сионский собор и назначен ключарём Тбилисского Сионского патриаршего собора.

В 1943 году он участвовал в переговорах с представителем патриарха Московского архиепископом Антонием (Романовским), в результате чего Русская православная церковь окончательно признала автокефалию Грузинской православной церкви.

В 1945 году участвовал в церемонии интронизации патриарха Москвы и всея Руси Алексия. За проведение литургии в Богоявленском соборе патриархом Алексием был награждён крестом. В том же 1945 году патриарх Московский и всея Руси Алексий с ответным визитом приехал в Тбилиси. В составе делегации вместе с католикосом-патриархом Грузии Мелхиседеком III был и отец Наум. 

В 1947 году вновь стал настоятелем Кутаисской Мцвансквавильской церкви. С его участием был выпущен первый церковный календарь Грузинской православной церкви.

7 января 1957 года возведён в сан епископа Кутаисско-Гаэнатской епархии.

В 1964 году патриархом Ефремом II награждён орденом Святой Нино третьей степени, а в 1967 году за добросовестный труд возведён в сан митрополита. 

3 марта 1969 года умер и похоронен в Кутаисской Петропавловской церкви. 

У Наума Шавианидзе было трое детей: старший Шалва, дочь Тамара и младший сын Отар и трое внуков.

Архиерейское служение 
7 июля 1957 года хиротонисан в сан епископа и занял Кутаисско-Гаэнатскую кафедру.

26 августа 1963 года участвовал в епископской хиротонии Илии (Гудушаури-Шиолашвили), будущего католикоса-патриарха всея Грузии.

В 1967 году возведён в сан митрополита.

Как представитель Грузинской православной церкви участвовал в церемонии интронизации патриарха Московского и всея Руси Алексия I, в выборах католикоса всех армян Вазгена I в Эчмиадзине, католикоса-патриарха всея Грузии в Гелати.

Католикос-патриарх всея Грузии Мелхиседек III назвал своим преемником Наума, но тот посчитал себя недостойным этого почётного звания и отказался в пользу Ефрема II.

Скончался 3 марта 1969 года. Похоронен в Кутаисском кафедральном соборе.

Награды 
 Набедренник
 Скуфья
 Камилавка
 Наперсный крест протоиерея
 Палица
 Крест с украшениями от Патриарха Могсковского и всея Руси
 Крест от Патриарха всея Грузии Мелкиседека III
 митра
 орден святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии третьей степени

Источники 
 ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 81.
 Марина Шавианидзе. книга «გზა ღმერთისაკენ» 2006 г
 Марина Шавианидзе. Книга "ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი ნაომი( შავიანიძე) 1889-1969წწ." 2020г.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кутаисско-Гаенатской епархии
 ქართველი მღვდელმთავრები (XX—XXI საუკუნეები)

Выпускники Кутаисского духовного училища
Митрополиты Грузинской православной церкви
Похороненные в Кутаиси
Кутаисская и Гаэнатская епархия